El Arboreto de Lourizán, también denominado como Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán, C.D.S. (en español: Centro de Investigaciones Forestales y Ambientales de Lourizán), es un arboretum de unas 54 hectáreas de extensión que se encuentra en el municipio de Pontevedra capital en la comunidad autónoma de Galicia, España.

Depende administrativamente de la Consellería de Medio Ambiente, Junta de Galicia.

Localización 
El Pazo de Lourizán se encuentra en la vertiente norte del macizo del Morrazo, al fondo de la ría de Pontevedra, entre las poblaciones de Pontevedra y Marín, a unos 3 kilómetros del centro de la capital.

Se encuentra en la Carretera de Marín a Pontevedra en el km 3,5; Apdo. 127, 36080 provincia de Pontevedra, España.

 Teléfono: +34-986805000

Visitas concertadas en grupos.

Historia 

Antiguo pazo histórico de Lourizán, con fuentes y jardines.  

Los orígenes de la propiedad se remontan al siglo XV cuando ésta todavía era una granja. 

La edificación, de estilo modernista, construida a principios del siglo XIX, fue diseñada por el famoso arquitecto D. Genaro de la Fuente Domínguez. Destaca la escalera de piedra de corte imperial y sus profusas columnas, grandes ventanales, estatuas de inspiración clásica y ornamentos. 

En el jardín de estilo romántico se encuentran diversas fuentes históricas: la "fuente de la concha" del siglo XVIII), la "fuente de los tornos" del siglo XVII y la fuente o "gruta de los espejos" del siglo XIX que está adornada con vidrios de colores.

En el siglo XIX la finca fue adquirida por el político Eugenio Montero Ríos quien la convierte en su residencia de verano y también en un importante foro de reunión de las personalidades más influyentes del momento. En sus salones se negoció el Tratado de París por el cual se cedieron las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.

En 1943, por Orden del Ministerio Nacional de Educación de 25 de febrero, se crea en Pontevedra la finca "Lourizán", cedida al efecto por la Diputación Provincial, en la que se inicia el estudio de especies forestales de crecimiento rápido, con vistas a cubrir las necesidades nacionales de madera en esos años. 

La finca, y residencia de Lourizán fueron el lugar de prácticas de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid hasta su adscripción a la Junta de Galicia. 

Este gobierno autonómico ha creado en sus instalaciones el Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán.

Colecciones 
En este jardín botánico se encuentran más de 1900 árboles procedentes de todo el mundo, muchos de ellos de gran porte.

Importante colección de camelias en la cual los especímenes antiguos de camelia de Lourizán se cree que pertenecen al Establecimiento Hortícola portugués de Jose Marques Loureiro en el siglo XIX.

También se encuentra depositado la mayor parte del Herbario Merino.

Actividades 
 Mejora genética.
 Introducción de especies arbóreas.

Referencias

Enlaces externos 

 Página turística del Arboretum

Lourizán
Pontevedra
Lourizán
Lourizan